Popular peut désigner :

 la série télévisée Popular
 la chanson d'Eric Saade Popular
 la chanson de Nada Surf Popular